Pluska je naselje u općini Luka, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 4,28 km2. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 218 stanovnika.

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji